Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1978 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

15 km 

Datum: 21. Februar 1978

Teilnehmer: 83 genannt; 80 gestartet; 79 gewertet;

Quellen 
 MM-kisat Lahti 1978 15 km miehet 21.2.1978 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 27. April 2020.
 Men 15 km Nordic Skiing XX World Championship 1978 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 27. April 2020

30 km 

Datum: 19. Februar 1978

Teilnehmer: 71 genannt; 68 gestartet; 64 gewertet;

Quellen 
 78 Lahti MM Lopputulokset 30 km Hiihto Miehet - Final Results 30 km Men, FIS
 MM-kisat Lahti 1978 30 km miehet 19.2.1978 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 27. April 2020.
 Men 30 km Nordic Skiing XX World Championship 1978 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 27. April 2020

50 km 

Datum: 26. Februar 1978

Teilnehmer: 61 genannt; 57 gestartet; 44 gewertet;

Quellen 
 78 Lahti MM Lopputulokset 50 km Hiihto Miehet - Final Results 50 km Men, FIS
 MM-kisat Lahti 1978 50 km miehet 26.2.1978 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 27. April 2020.
 Men 50 km Nordic Skiing XX World Championship 1978 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 27. April 2020

4 × 10 km Staffel 

Datum: 23. Februar 1978

Teilnehmer: 14 Mannschaften gemeldet; 14 gestartet; 14 gewertet;

Quellen 
 78 Lahti MM - 4 × 10 km Relay, Men. Offizielle Resultaten, FIS
 MM-kisat Lahti 1978 Viestihiihto miehet 4 × 10 km 23.2.1978 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 27. April 2020.
 Men 4x10km Relay XX Nordic Skiing World Championship 1978 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 27. April 2020.

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb